Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2004 — 41-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 17 марта по 12 мая 2004 года. Число участников финального турнира было вновь сокращено до 8. Трофей во второй раз завоевал коста-риканский клуб «Алахуэленсе».

Отборочный турнир

Североамериканская зона 
Участниками финального турнира стали:
  Пачука — чемпион Апертуры 2003
  Монтеррей — чемпион Клаусуры 2003
  Сан-Хосе Эртквейкс — чемпион MLS 2003
  Чикаго Файр — победитель восточной конференции MLS 2003

Центральноамериканская зона 

Участниками финального турнира стали:
  Депортиво Саприсса — обладатель Кубка чемпионов Центральной Америки 2003
  Комуникасьонес — финалист Кубка чемпионов Центральной Америки 2003
 после того, как в январе 2004 года КОНКАКАФ исключил из турнира клубы из Гватемалы, место получил  ФАС — 2 место среди клубов, занявших вторые места в группах Кубка Чемпионов Центральной Америки 2003
  Алахуэленсе — 3 место в Кубке чемпионов Центральной Америки 2003

Карибская зона 

Участниками финального турнира стали:
  Сан-Хуан Джаблоти — победитель клубного чемпионата Карибских островов 2003

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Ссылки 
 Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2004 на сайте RSSSF

2004
2004 год в футболе